EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych 2014/2015 – 56. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyły 22 drużyny. 14 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o 2 wolne miejsca w fazie grupowej walczyło 8 drużyn. Polskę reprezentowała drużyna mistrza kraju, MKS Lublin, która została rozstawiona w grupie D.

Tytuł zdobyła , która w finale wygrała z  26:22.

Drużyny uczestniczące 

 Uwagi/legenda
 OT Obrońca tytułu

Terminarz rozgrywek

System rozgrywek 
EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych w sezonie 2014/2015 składa się z trzech rund: turnieju kwalifikacyjnego do fazy grupowej, pierwszej fazy grupowej, drugiej fazy grupowej oraz fazy pucharowej.
 Turniej kwalifikacyjny: uczestniczyło w nim 8 drużyn podzielonych na 2 grupy, do fazy grupowej awansowały tylko drużyny z pierwszym miejsc;
 Faza grupowa: składała się z dwóch części; w pierwszej fazie grupowej 16 drużyn zostało podzielonych na 4 grup. W poszczególnych grupach rozgrywały ze sobą po dwa mecze systemem kołowym. Do drugiej fazy grupowej awansowały po trzy najlepsze drużyny z każdej grupy. W tej fazie zostało 12 drużyn podzielonych na 2 grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do ćwierćfinałów. Pozostałe zespoły zakończyły udział w europejskich pucharach.
 Faza pucharowa: składa się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Kwalifikacje

Faza grupowa

Losowanie 
Losowanie odbyło się 27 lipca 2014 Wiedniu. 16 zespołów zostało podzielonych na cztery grupy po cztery drużyny. Zespoły były losowane z czterech koszyków. Drużyny z tego samego koszyka, nie mogły trafić do tej samej grupy

 Uwagi
 OT Obrońca tytułu. Drużyna broniąca tytułu, ma automatycznie zagwarantowane najlepszą pozycję w losowaniu.

Grupa A 

|}

Grupa B 

|}

Grupa C 

|}

Grupa D 

|}

Runda główna

Losowanie 
12 zespołów, które zajęły 1., 2. i 3.  miejsce w swoich grupach, zostało podzielonych na dwie grupy po sześć drużyn. Zespoły z pierwszych czterech miejsc awansują do ćwierćfinałów.

Grupa 1 

|}

Grupa 2 

|}

Faza pucharowa 
Do fazy pucharowej awansowały po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy.

Ćwierćfinały 
Pierwsze mecze zostaną rozegrane w terminie 4-5 kwietnia, rewanże tydzień później. Pary ćwierćfinałowe tworzyły: 1. zespół z grupy I vs. 4. zespół z grupy II, 1. zespół z grupy II vs. 4. zespół z grupy I i analogicznie pozostałe 2 pary.

Final Four 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał:

Statystyki i nagrody

Klasyfikacja strzelczyń 
Statystyki nie obejmują goli strzelonych w kwalifikacjach i play-off.

Drużyna Gwiazd 
Nagrody przyznano przed rozpoczęciem Final Four.

 Bramkarz:  Sandra Toft
 Prawa skrzydłowa:  Linn-Kristin Riegelhuth Koren
 Prawa obrończyni:  Nora Mørk
 Środkowa obrończyni:  Anikó Kovacsics
 Lewa obrończyni  Cristina Neagu
 Lewa skrzydłowa:  Siraba Dembélé
 Obrotowa:  Heidi Løke

Inne nagrody 
 MVP:  Clara Woltering
 Najlepszy trener:  Ambros Martín
 Najlepsza juniorka:  Eliza Buceschi
 Najlepsza obrończyni:  Dorina Korsós

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

EHF Liga Mistrzyń 2014/2015